Эльмо Каталан Авилес (, 1932, Арика, Чили — 16 июня 1970, Кочабамба, Боливия) — чилийский журналист и революционер-интернационалист.

Биография 

В 1957 году окончил университет по специальности журналистика и начал работать редактором в изданиях Коммунистической партии Чили «El Siglo», а затем — Социалистической «Noticias de Última Hora». В 1961—1964 гг. работает в Prensa Latina. В 1964 же году становится руководителем пресс-группы Фронта народного действия, выставившего кандидатуру Сальвадора Альенде на президентских выборах. В апреле того же года ему удается выяснить связи чилийских военных с фашистами. В 1966 году участвует в создании подпольной сети поддержки боливийских революционеров. В 1968 году отправляется в Боливию, где присоединяется к Армии национального освобождения. Убит вместе со своей беременной женой Женни Кёллер () 16 июня 1970 года, по одной версии — предателем в рядах АНО, по другой — они были захвачены в плен с помощью ЦРУ и убиты после пыток. При этом бывший студенческий руководитель боливийка Женни Кёллер убита ударом в основание черепа, а Эльмо Каталан — отравлен.

Книги 

 Elmo Catalán. La propaganda, instrumento de presión política. Chile. 1970

Примечания

Библиография 

 José Bodes Gómez. En la senda del Che. Biografía de Elmo Catalán. Prensa Latina. 2009

Ссылки 
 Elmo Catalán, periodista y revolucionario

Персоналии по алфавиту
Революционеры Чили
Журналисты Чили
Революционеры Боливии
Коммунисты Чили